Министе́рство национа́льной оборо́ны (МНО, , ) — министерство Правительства Канады, отвечающее за все вопросы, связанные с обороной Канады. 

Кроме гражданского персонала, МНО также включает в себя военнослужащих вооружённых сил Канады, известных как Канадские вооружённые силы, которые составляют примерно 2/3 штата министерства.

История 
Министерство национальной обороны было образовано в 1946 — 1947 годы путём слияния министерств армии, авиации и флота.

МНО — крупнейшее федеральное министерство по числу занятых и бюджету: в регулярных Канадских вооружённых силах насчитывается 65 000 членов, в основном резерве Канадских вооружённых сил — 26 000 членов и гражданских служащих МНО — примерно 29 000 чел. Планированные расходы министерства на 2008 — 2009 годов составляли 19,5 миллиарда C$. 

В 2006 году правительство объявило о программе капитальных проектов на 17 000 000 000 C$.

До реорганизации федерального правительства в декабре 2003 года МНО с помощью Службы критической инфраструктуры и подготовки к аварийным ситуациям занималось подготовкой к аварийным ситуациям в Канаде. МНО также отвечает за Институт коммуникационной безопасности — организацию, штат которой наполовину состоит из гражданских и военнослужащих.

МНО руководит министр национальной обороны. Оно расположено в штабе национальной обороны в Оттаве.

См. также 
 Вооружённые силы США

Примечания

Ссылки 
 Department of National Defence and Canadian Forces
 

Канадские федеральные министерства и агентства
Вооружённые силы Канады
Канада
Организации, основанные в 1923 году